Münden steht für

 M. Glückstadt & Münden, von dem jüdischen Verleger Moritz Glückstadt Ende des 19. Jahrhunderts gegründeter überregional und führend tätiger Ansichtskartenverlag, in den 1909 der Fotograf Anton Münden als Teilhaber einstieg. Der Verlag wurde 1939 arisiert.

Münden ist der Name folgender Orte:

 Hann. Münden, Stadt im Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Münden (Lichtenfels), Ortsteil der Stadt Lichtenfels im Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen

Münden ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Münden (1684–1741), deutscher evangelisch-lutherischer Theologe
 Gerd-Peter Münden (* 1966), deutscher Kirchenmusiker
 Johann Münden (1564–1638), Hamburger Oberalter und Senator

Siehe auch: Munden